Helicodiscus hadenoecus är en snäckart som beskrevs av Leslie Raymond Hubricht 1962. Helicodiscus hadenoecus ingår i släktet Helicodiscus och familjen Helicodiscidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
hadenoecus